Blindsilltjärnen kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Blindsilltjärnen (Bodsjö socken, Jämtland, 695121-146379), sjö i Bräcke kommun, 
Blindsilltjärnen (Bodsjö socken, Jämtland, 695312-145315), sjö i Bräcke kommun, 
Blindsilltjärnen (Revsunds socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun,

Se även
Kviddtjärn
Blindsill (folkligt namn på Elritsa)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn